Печа (приток Туломы)
 Печа (река, бассейн Имандры)
 Печа (герб)